Ящу́к — українське прізвище. В основі прізвища лежить пестлива форма імені Ян — Ясь, від якої утворилися прізвища Ященко та Ящук (син Яся). Від них (через заміну Я на І, як в імені Ярина — Ірина) — прізвища Іщук, Іщенко. За іншою версією ці прізвища утворилися від імені Яшко.

 Ящук Валерій Миколайович (* 1948) — доктор фізико-математичних наук, професор.
 Ящук Вікторія Сергіївна — доктор філософії, доцент
 Ящук Володимир Іванович ( 1951) — краєзнавець, поет.
 Ящук Володимир Миколайович — міський голова Іллінецької міської громади Вінницького району Вінницької області
 Ящук Іван Хомич (1899 — ?) — український радянський діяч, виконувач обов'язків голови Держплану УРСР, начальник Статистичного управління Української РСР.
 Ящук Інна Петрівна ( 1972) — науковець, педагог.
 Ящук Костянин Вікторович — лікар-анестезіолог Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, заслужений лікар України.
 Ящук Максим Володимирович (* 1991) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ящук Олег Ростиславович ( 1977) — футболіст.
 Яшук Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ящук Павло Володимирович (1966 —2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ящук Петро Лаврентійович ( 1948) — український поет.
 Ящук Ростислав Давидович (1915 —1985) — Герой Радянського Союзу (1944).

Примітки 

українські прізвища